Elliott Smith peut désigner :
 Elliott Smith (1969-2003), musicien américain ;
 Elliott Smith, album d'Elliott Smith sorti en 1995 ;
 Elliott Smith (1875-1943), astronome américain.